Федишин — галицьке прізвище.

 Федишин Ірина ( 1928) — маляр-модерніст і мистецтвознавець.
 Федишин Ірина ( 1987) — українська співачка.
 Федишин Олег (1928—2006) — американський політолог.
 Федишин Ярослав ( 1943) — український учений, педагог.

Див. також 
 Федчишин
Українські прізвища